Slaughter (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Slaughter (1972), een blaxploitationfilm uit 1972 onder regie van Jack Starrett
 Slaughter (2009), een horrorfilm uit 2009 onder regie van Stewart Hopewell
 Slaughter (Amerikaanse band), een Amerikaanse hardrockband
 Slaughter (Canadese band), een Canadese deathmetalband